Весе́нняя у́лица — название улиц в различных населённых пунктах разных государств.

Беларусь 

 Весенняя улица — улица в Бресте
 Весенняя улица — улица в Гомеле
 Весенняя улица — улица в Гродно
 Весенняя улица — улица в Минске
 Весенняя улица — улица в Могилёве

Казахстан 

 Весенняя улица — улица в Астане

Россия 

 Весенняя улица — улица в Абакане
 Весенняя улица — улица в посёлке Аликоновка Кисловодска Ставропольского края
 Весенняя улица — улица в селе Амзя Нефтекамска республики Башкортостан
 Весенняя улица — улица в Анапе Краснодарского края
 Весенняя улица — улица в Ангарске Иркутской области
 Весенняя улица — улица в посёлке городского типа Андреевка Солнечногорского района Московской области
 Весенняя улица — улица в Апрелевке Московской области
 Весенняя улица — улица в Арзамасе Нижегородской области
 Весенняя улица — улица в Армавире Краснодарского края
 Весенняя улица — улица в Артёме Приморского края
 Весенняя улица — улица в Астрахани
 Весенняя улица — улица в селе Атаманове Новокузнецкого района Кемеровской области
 Весенняя улица — улица в Ачинске Красноярского края
 Весенняя улица — улица в Барнауле
 Весенняя улица — улица в Белгороде
 Весенняя улица — улица в Берёзовском Свердловской области
 Весенняя улица — улица в Бийске Алтайского края
 Весенняя улица — улица в Биробиджане
 Весенняя улица — улица в Братске Иркутской области
 В Брянске:
 Весенняя улица (Бежицкий район)
 Весенняя улица (Фокинский район)
 Весенняя улица — улица в деревне Букреева Юрлинского района Пермского края.
Весенняя улица — улица в селе Булгакове Уфимского района республики Башкортостан
 Весенняя улица — улица в деревне Булынино Великолукского района Псковской области
 Весенняя улица — улица в Верее Московской области
 Весенняя улица — улица в Видном Московской области
 Весенняя улица — улица во Владивостоке
 Весенняя улица — улица во Владикавказе
 Весенняя улица — улица в Волгограде
 Весенняя улица — улица в Волгодонске Ростовской области
 Весенняя улица — улица в Волоколамске Московской области
 Весенняя улица — улица в Воронеже
 Весенняя улица — улица в Воскресенске Московской области
 Весенняя улица — улица в Выборге Ленинградской области
 Весенняя улица — улица в станице Выселки Выселковского района Краснодарского края
 В Геленджике Краснодарского края:
 Весенняя улица
 Весенняя улица (село Кабардинка)
 Весенняя улица (село Марьина Роща)
 Весенняя улица — улица в посёлке Горбатовка Дзержинска Нижегородской области
 Весенняя улица — улица на хуторе Гундоровском Орловского района Ростовской области
 Весенняя улица — улица в деревне Долгое Ледово Щёлковского района Московской области
 Весенняя улица — улица в посёлке городского типа Дубровка Всеволожского района Ленинградской области
 Весенняя улица — улица в Екатеринбурге
 Весенняя улица — улица в Ельце Липецкой области
 Весенняя улица — улица в селе Елыкаеве Кемеровского района Кемеровской области
 Весенняя улица — улица в посёлке Железнодорожном Подольского района Московской области
 Весенняя улица — улица в Зарайске Московской области
 Весенняя улица — улица в Златоусте Челябинской области
 Весенняя улица — улица в Иванове
 Весенняя улица — улица в Иркутске
 Весенняя улица — улица в Казани
 Весенняя улица — улица в Калининграде
 Весенняя улица — улица в Калуге
 Весенняя улица — улица в Каменске-Уральском Свердловской области
 Весенняя улица — улица в Кашире Московской области
 Весенняя улица — улица в Кемерове
 Весенняя улица — улица в Кирове
 Весенняя улица — улица в Киселёвске Кемеровской области
 Весенняя улица — улица в селе Кияик Завьяловского района республики Удмуртия
 Весенняя улица — улица в Коломне Московской области
 Весенняя улица — улица в Копейске Челябинской области
 Весенняя улица — улица в Красногорске Московской области
 В Краснодаре:
 Весенняя улица
 Весенняя улица (станица Елизаветинская)
 Весенняя улица — улица на хуторе Красное Кущёвского района Краснодарского края
 Весенняя улица — улица в Красноярске
 Весенняя улица — улица в деревне Кузнецово Берёзовского района Красноярского края
 Весенняя улица — улица в Кызыле республики Тыва
 Весенняя улица — улица в Лесосибирске Красноярского края
 Весенняя улица — улица в Магнитогорске Челябинской области
 В Майкопе:
 Весенняя улица
 Весенняя улица (Хутор Гавердовский)
 Весенняя улица (Посёлок Западный)
 Весенняя улица (Станица Ханская)
 Весенняя улица — улица в Междуреченске Кемеровской области
 В Миассе Челябинской области:
 Весенняя улица
 Весенняя улица (посёлок Тургояк)
 Весенняя улица — улица в Можге республики Удмуртия
 Весенняя улица — улица в Москве
 Весенняя улица — улица в Набережных Челнах республики Татарстан
 Весенняя улица — улица в Нальчике
 Весенняя улица — улица в Наро-Фоминске Московской области
 Весенняя улица — улица в Невинномысске Ставропольского края
 Весенняя улица — улица в Нефтеюганске Ханты-Мансийского автономного округа Тюменской области
 Весенняя улица — улица в Нижневартовске Ханты-Мансийского автономного округа Тюменской области
 Весенняя улица — улица в Нижнем Новгороде
 Весенняя улица — улица в Нижнем Тагиле Свердловской области
 Весенняя улица — улица в Новокузнецке Кемеровской области
 Весенняя улица — улица в Новосибирске
 Весенняя улица — улица в Новочеркасске Ростовской области
 Весенняя улица — улица в Новошахтинске Ростовской области
 Весенняя улица — улица в посёлке Новом Ленинск-Кузнецкого района Кемеровской области
 Весенняя улица — улица в Новом Уренгое Ямало-Ненецкого автономного округа Тюменской области
 Весенняя улица — улица в Ногинске Московской области
 Весенняя улица — улица в Ноябрьске Ямало-Ненецкого автономного округа Тюменской области
 Весенняя улица — улица в Озёрах Московской области
 Весенняя улица — улица в Октябрьском республики Башкортостан
 Весенняя улица — улица в Опалихе Нижегородской области
 Весенняя улица — улица в Оренбурге
 Весенняя улица — улица в Орле
 Весенняя улица — улица в Орске Оренбургской области
 Весенняя улица — улица в селе Панфилове Ленинск-Кузнецкого района Кемеровской области
 Весенняя улица — улица в посёлке Патрушево Тюменского района Тюменской области
 Весенняя улица — улица в Пензе
 Весенняя улица — улица в селе Пеньки Пителинского района Рязанской области
 Весенняя улица — улица в Первоуральске Свердловской области
 Весенняя улица — улица в Перми
 Весенняя улица — улица в Подольске Московской области
 Весенняя улица — улица в деревне Порошкино Всеволожского района Ленинградской области
 Весенняя улица — улица в Приморске Ленинградской области
 Весенняя улица — улица в Прокопьевске Кемеровской области
 Весенняя улица — улица в Пскове
 В Пушкине Московской области:
 Весенняя улица (микрорайон Заветы Ильича)
 Весенняя улица (микрорайон Мамонтовка)
 Весенняя улица — улица в Пятигорске Ставропольского края
 Весенняя улица — улица в деревне Решоткино Клинского района Московской области
 Весенняя улица — улица в Ртищеве Саратовской области
 Весенняя улица — улица в Рубцовске Алтайского края
 Весенняя улица — улица в Рыбинске Ярославской области
 В Рязани:
 Весенняя улица
 Весенняя улица (посёлок Канищево)
 Весенняя улица — улица в Санкт-Петербурге
 Весенняя улица — улица в Саранске
 Весенняя улица — улица в Сарапуле республики Удмуртия
 Весенняя улица — улица в Саратове
 Весенняя улица — улица в селе Сарбала Калтанского городского округа Кемеровской области
 Весенняя улица — улица в селе Светлогорском Абинского района Краснодарского края
 Весенняя улица — улица в Сергиевом Посаде Московской области
 Весенняя улица — улица в Серпухове Московской области
 Весенняя улица — улица в посёлке Солонцы Емельяновского района Красноярского края
 Весенняя улица — улица в Сосновоборске Красноярского края
 Весенняя улица — улица в Сочи Краснодарского края
 Весенняя улица — улица в посёлке Станционном Апшеронского района Краснодарского края
 Весенняя улица — улица в Стерлитамаке республики Башкортостан
 Весенняя улица — улица в Ступине Московской области
 Весенняя улица — улица в Сыктывкаре
 Весенняя улица — улица в Таганроге Ростовской области
 Весенняя улица — улица в Тамбове
 Весенняя улица — улица в Твери
 Весенняя улица — улица в Тобольске Тюменской области
 Весенняя улица — улица в Тольятти Самарской области
 Весенняя улица — улица в Томске
 Весенняя улица — улица на хуторе Трудобеликовском Красноармейского района Краснодарского края
 Весенняя улица — улица в Туапсе Краснодарского края
 Весенняя улица — улица в Туле
 Весенняя улица — улица в Тюмени
 Весенняя улица — улица в Ульяновске
 Весенняя улица — улица в Уссурийске Приморского края
 Весенняя улица — улица в Ухте республики Коми
 Весенняя улица — улица в Хабаровске
 Весенняя улица — улица в Хотькове Московской области
 Весенняя улица — улица в Челябинске
 Весенняя улица — улица в Череповце Вологодской области
 Весенняя улица — улица в Черкесске
 Весенняя улица — улица в посёлке городского типа Черкизово Пушкинского района Московской области
 Весенняя улица — улица в Чехове Московской области
 Весенняя улица — улица в Чите
 Весенняя улица — улица в Шахтах Ростовской области
 Весенняя улица — улица в селе Шеметове Коломенского района Московской области
 Весенняя улица — улица в Щёлкове Московской области
 Весенняя улица — улица в Энгельсе Саратовской области
 Весенняя улица — улица в Южно-Сахалинске
 В посёлке Ягуново Кемеровского района Кемеровской области:
 Весенняя улица
 2-я Весенняя улица
 Весенняя улица — улица в Туле
 Весенняя улица — улица в Ясногорске Тульской области

Украина 
 Весенняя улица — улица в Александрии Кировоградской области
 Весенняя улица — улица в посёлке городского типа Антоновка Днепровского районного совета Херсона
 Весенняя улица — улица в Бердянске Запорожской области
 Весенняя улица — улица в Борисполе Киевской области
 Весенняя улица — улица в Броварах Киевской области
 Весенняя улица — улица в Горловке Донецкой области
 В Днепре:
 Весенняя улица (микрорайон Диевка)
 Весенняя улица (микрорайон Таромское)
 Весенняя улица — улица в Донецке
 В Ивано-Франковске:
 Весенняя улица
 Весенняя улица (село Криховцы)
 Весенняя улица — улица в Киеве
 Весенняя улица — улица в Краматорске Донецкой области
 Весенняя улица — улица в Красном Луче Луганской области
 Весенняя улица — улица в Кременчуге Полтавской области
 Весенняя улица — улица в Кривом Роге Днепропетровской области
 Весенняя улица — улица в Луганске
 В Львове:
 Весенняя улица
 Весенняя улица (посёлок Рудно)
 Весенняя улица — улица в селе Мирном Симферопольского района автономной республики Крым
 В Одессе:
 Весенняя улица (Киевский район)
 Весенняя улица (Малиновский район)
 Весенняя улица — улица в селе Петропавловская Борщаговка Киево-Святошинского района Киевской области
 Весенняя улица — улица в Подгородном Днепропетровской области
 Весенняя улица — улица в селе Полонка Луцкого района Волынской области
 Весенняя улица — улица в Полтаве
 Весенняя улица — улица в Севастополе
 Весенняя улица — улица в Симферополе
 Весенняя улица — улица в Смеле Черкасской области
 Весенняя улица — улица в посёлке Солнечное Запорожского района Запорожской области
 Весенняя улица — улица в Сумах
 Весенняя улица — улица в Хмельницком
 Весенняя улица — улица в Чернигове
 Весенняя улица — улица в Черновцах
 Весенняя улица — улица в Ялте автономной республики Крым

См. также 
 Улица Весенний Поток — улица в Выборге Ленинградской области
 Улица Весенних Зорь
 Улица Весенняя Пристань — улица в Сызрани Самарской области
 Улица Весенняя Тропа — улица в Выборге Ленинградской области
 Улица Весны
 Весенний переулок
 Весенний проезд